Mamasani (o Mamassani) són una tribu kurda barrejats amb lurs, que viu al Fars nord-occidental. Vegeu Shulistan
 Mamasani és un comtat de la província de Fars a l'Iran. Vegeu Shulistan
 Mamasani és un riu del comtat del mateix nom, a la província de Fars a l'Iran